Pays-Bas peut désigner :
 les Pays-Bas, origine du nom et histoire brève des différents pays ayant porté ce nom ;
 les Pays-Bas, une région historique d'Europe de l'Ouest s'étendant plus ou moins sur l'actuel Benelux ;
 les Pays-Bas bourguignons, un ancien pays d'Europe de l'Ouest ayant existé de 1384 à 1482 ;
 les Pays-Bas des Habsbourg, un ancien pays d'Europe de l'Ouest ayant existé de 1482 à 1549 ;
 les Pays-Bas espagnols, un ancien pays d'Europe de l'Ouest ayant existé de 1549 à 1713 ;
 les Pays-Bas méridionaux, un ancien pays d'Europe de l'Ouest ayant existé après 1581 ;
 les Pays-Bas autrichiens, un ancien pays d'Europe de l'Ouest ayant existé de 1713 à 1789 ;
 Le royaume uni des Pays-Bas, nom informel du Royaume des Pays-Bas (parfois dénommé royaume des Belgiques) ayant existé de 1815 à 1839, incluant les Pays-Bas actuels, la Belgique (et officieusement le Luxembourg) ;
 les Pays-Bas, un État d'Europe de l'Ouest et des Antilles, formé en 1839 ;
 les Pays-Bas, un des pays constitutifs du Royaume des Pays-Bas correspondant à sa partie européenne.